

Cinema
 Clément – film del 2001 diretto da Emmanuelle Bercot

Geografia
 Clement – township della Contea di Gladwin, Michigan (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Clement o Clément – forme inglese e francese del nome proprio di persona Clemente

Persone
 Albéric Clément – militare francese
 Arnaud Clément – tennista francese
 Aurore Clément – attrice francese
 Coralie Clément – cantante francese
 Gilles Clément – scrittore ed entomologo francese
 Jacques Clément – religioso francese
 Jean-Baptiste Clément – musicista francese
 Jérémy Clément – calciatore francese
 Kerron Clement – atleta statunitense
 Paul Clément – pseudonimo dello scrittore francese Jacques-Pierre Amette
 Philippe Clement – calciatore belga
 Olivier Clément – scrittore, poeta e teologo francese ortodosso
 René Clément – regista francese